Manfred Ach ist der Name folgender Personen:

* Manfred Ach (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (CSU)
 Manfred Ach (Schriftsteller) (* 1946), deutscher Schriftsteller